Бєдний Борис Васильович (1916—1977) — російський радянський письменник, прозаїк.
 Бєдний Володимир Анатолійович (* 1968) — радянський та український футболіст, виступав на позиціях захисника та півзахисника.
 Дем'ян Бєдний (1883—1945) — російський поет українського походження.
 Бєдний Павло Панасович (1920—1971) — радянський інженер-будівельник, Герой Соціалістичної Праці.

Див. також 
 Бідний